Francis Gordon Lowe ha battuto in finale Horace Rice 4-6 6-1 6-1 6-4.

Tabellone

Fase finale

Collegamenti esterni 
 

Australasian Championships 1915